Dalhems kyrka kan syfta på:

Dalhems kyrka, Småland – en kyrka väster om Överum i Linköpings stift
Dalhems kyrka, Gotland – en kyrka nordost om Romakloster i Visby stift